El informante puede referirse a:
 El informante (1999), película dirigida por Michael Mann.
 El informante (2013-), programa de televisión chileno, transmitido por el canal TVN, y conducido por Juan Manuel Astorga y Matías del Río.
 El informante (2005), episodio de la serie animada Los Simpson.
 El informante (2022), serie de televisión húngara de HBO Max.